Georges Dorival peut désigner :
 Georges Dorival, dit Geo Dorival (1879-1968), affichiste français ;
 Georges Dorival (1871-1939), acteur français.